Nürnberger Versicherungscup 2015 — 3-й розыгрыш профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В 2015 году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Нюрнберге, Германия, с 17 по 23 мая 2015 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Эжени Бушар
 Парный турнир —  Михаэлла Крайчек /  Каролина Плишкова

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Андреа Петкович (№ 9 в мире на тот момент). Немецкая теннисистка не смогла доиграть матч первого раунда против Юлии Путинцевой уже в первом сете. Прошлогодняя чемпионка Эжени Бушар не защищала свой титул. По итогу финал турнира получился итальянским. В нём сошлись № 4 посева Роберта Винчи и № 6 Карин Кнапп. Победу на турнире одержала 27-летняя Кнапп. В основных соревнованиях приняли участие две представительницы России: Виталия Дьяченко и Евгения Родина. До второго раунда смогла добраться только Родина.

В парном турнире главный приз завоевала пара Анабель Медина Гарригес и Чжань Хаоцин, переигравшие в финале Лару Арруабаррену и Ралуку Олару.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Карин Кнапп обыграла  Роберту Винчи со счётом 7-6(5), 4-6, 6-1.
 Кнапп выиграла свой 2-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Винчи сыграла свой 1-й одиночный финал в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А. Петкович
| RD1-score01-1=0r
| RD1-score01-2=
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Ю. Путинцева
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= К. Бертенс
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Я. Шведова
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Т. Мария
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= А.-Л. Фридзам
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= А. Лоттнер
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= К. Кнапп
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= С. Лисицки
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= С. Солер
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Т. Бабош
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Л. Арруабаррена
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Е. Родина
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Я. Викмайер
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=5

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= А. ван Эйтванк
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= К. Виттхёфт
| RD1-score16-1=62
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= Ю. Путинцева
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02=
| RD2-team02= К. Бертенс
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= А.-Л. Фридзам
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= К. Кнапп
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= С. Лисицки
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=63
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Л. Арруабаррена
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3=7

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Е. Родина
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= К. Виттхёфт
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= Ю. Путинцева
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= К. Кнапп
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Л. Арруабаррена
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= К. Виттхёфт
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=6
| RD4-team01= К. Кнапп
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Л. Арруабаррена
| RD4-score02-1=0
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Анабель Медина Гарригес /  Чжань Хаоцин''' обыграли  Лару Арруабаррену-Весино /  Йоану Ралуку Олару со счётом 6-4, 7-6(5).
 Медина Гарригес выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 25-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чжань выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Nürnberger Versicherungscup

 WTA Тур 2015

 Международная серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Германия
Теннис
Май 2015 года
2015